Microtus levis és una espècie de talpó que es troba a Albània, Bulgària, Finlàndia, Grècia, l'Iran, Macedònia, Romania, Rússia, Sèrbia, Eslovàquia, Montenegro, Turquia i Ucraïna.

Referències

Enllaços externs 
 

levis